Langfeld steht für:

Orte in Deutschland:
 Langfeld (Grafenau), Gemeindeteil von Grafenau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Langfeld (Kronsgaard), Ortsteil von Kronsgaard, Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein
 Langfeld (Teldau), Wohnplatz von Teldau, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern

Orte in Österreich:
 Langfeld (Gemeinde Hollenstein), Ort bei Hollenstein an der Ybbs, Niederösterreich
 Langfeld (Gemeinde St. Martin), Katastralgemeinde von St. Martin, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Langfeld (Gemeinde Sankt Georgen), Ortsteil von Sankt Georgen an der Stiefing, Bezirk Leibnitz, Steiermark

Personen:
 Adolf Langfeld (1854–1939), deutscher Jurist und Politiker, Staatsminister des Großherzogtums Mecklenburg-Schwerin
 Josh Langfeld (* 1977), US-amerikanischer Eishockeystürmer
 Julius Langfeld (* 1995), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Langefeld
 Langfeldt